Riemsdijk ist der Familienname von:
 Freddy van Riemsdijk (1890–1955),  niederländischer Luftfahrtpionier
 Henk van Riemsdijk (1911–2005), niederländischer Unternehmer